Afonso de Noronha (morto em 1516) — herdeiro da casa dos Condes de Odemira
 Afonso de Noronha, 5.º vice-rei da Índia
 Afonso de Noronha, Capitão de Ceuta e de Tânger — 21.º vice-rei da Índia (que não chegou a governar)

Desambiguações de antropônimos